Fotbalový klub Bohemia Světlá nad Sázavou je český fotbalový klub z města Světlá nad Sázavou, hrající od sezóny 2016/17 I. A třídu Kraje Vysočina – sk. A (6. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Světlá nad Sázavou.

Historické názvy 

Zdroj: 

 19?? – SK Světlá nad Sázavou (Sportovní klub Světlá nad Sázavou)
 199? – FK Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou (Fotbalový klub Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou)
 2010 – FK Bohemia Světlá nad Sázavou (Fotbalový klub Bohemia Světlá nad Sázavou)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby s nejistým rokem založení
FK Bohemia
Fotbal v okrese Havlíčkův Brod